Jizreel – miasto biblijne, należące do pokolenia Issachara
 Jizreel – niezidentyfikowane miasto biblijne, położone na Wyżynie Judejskiej
 Jizreel – równina w Dolnej Galilei
 Jizreel – kibuc w Izraelu
 Jizreel – biblijna postać z Księgi Ozeasza